Murphys bezeichnet:

 Murphys (Kalifornien), Census-designated place im Calaveras County
 Murphy’s, Brauerei in Irland

Siehe auch:
 Murphy